La Sociedad Deportiva Leioa és una club de futbol basc amb seu a Leioa, al País Basc. Fundat l'any 1925 juga a Tercera Divisió RFEF – Grup 4, juga els partits com a local a l'Estadi Sarriena, que té una capacitat de 3.741 espectadors.

Història 
La temporada 2017-18, el club va acabar 10è a Segona Divisió B, grup 2.

Temporada a temporada 

 7 temporades a Segona Divisió B
 6 temporades a Tercera Divisió
 1 temporada a Tercera Divisió RFEF

Palmarès 
 Tercera Divisió :  2013–14

Antics jugadors 
  Chupe
  Gorka Luariz

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial (in Spanish)
 Perfil de l'equip Futbolme (in Spanish)
 Estadios de España (in English)
Clubs de futbol biscaïns
Leioa